Iraans kan betekenen:
 Iemand uit Iran
 Betrekking hebbend tot Iran
 Perzen (eigenbenaming Iraniërs)
 Behorend bij een van de Iraanse talen
 Behorend bij een van de Iraanse volkeren